Ben-Chorin ist der Familienname von:

 Schalom Ben-Chorin (1913–1999), Journalist und Religionswissenschaftler
 Tovia Ben-Chorin (1936–2022), Rabbiner